Ку́пка:

Населённые пункты

Казахстан 
 Купка — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Купка — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Купка — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Россия  
 Купка — заброшенный посёлок в Омскучанском районе Магаданской области.

Украина 
 Купка — село в Глыбокском районе Черновицкой области.

Фамилия 
 Купка, Франтишек (1871—1957) — чешский художник, бо́льшую часть жизни прожил во Франции.